Cache Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cache Township (Clay County, Arkansas)
 Cache Township (Greene County, Arkansas)
 Cache Township (Jackson County, Arkansas)
 Cache Township (Lawrence County, Arkansas)
 Cache Township (Monroe County, Arkansas)
 Cache Township (Caddo County, Oklahoma)
 Cache Township (Cotton County, Oklahoma)